

Matemàtiques 
 Divergència, mesura la diferència entre el flux entrant i sortint d'un camp vectorial sobre una superfície
 Divergència de Kullback-Leibl, indicador de la similitud entre dues funcions de distribució de probabilitat
 Divergència o sèrie divergent, sèrie que no convergeix

Físicaː 
 Divergència (meteorologia), divisió de cadascun dels corrents d'aire verticals en dos fluxos que s'allunyen en direccions diferents
 Divergència (feix) electromagnètic és una mesura angular de l'obertura del diàmetre del feix
 Divergència infraroja (física teòrica), és una situació on un càlcul dona un valor infinit degut a contribucions d'energies molt petites (apropant-se a zero)
 Divergència ultraviolada (física teòrica), és una situació on un càlcul dona un valor infinit degut a contribucions d'energies molt grans (apropant-se a infinit)

Altres disciplinesː 
Divergència (ull), en fisiologia de la visió.